Latijnse naam voor Arles
Arelate (geslacht), een geslacht van cicaden